

Codici 
 RY – codice ISO 3166-2:BI di Ruyigi (Burundi)

Geografia 
 Ry – comune della provincia di Århus (Danimarca)
 Ry – comune del dipartimento della Senna Marittima (Francia)
 Ry – località del comune di Hamar (Norvegia)